Арнет () — немецкая фамилия.

 Альфред фон Арнет (1819—1897) — австрийский политик и историк, автор ряда работ по нумизматике, сын Йозефа фон Арнета.
 Йозеф фон Арнет (1791—1863) — австрийский нумизмат, археолог и педагог XIX века, отец Альфреда фон Арнета.

См. также 
 Арнетт